

Cinema
Buddies – film australiano del 1983 diretto da Arch Nicholson.
Buddies – film statunitense del 1985 diretto da Arthur J. Bressan Jr..

Musica
Buddies – album di Frank Turner e Jon Snodgrass.

Televisione
Buddies – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1996.

Pagine correlate
Buddy